Über den Tod hinaus steht für:

 Über den Tod hinaus (2009), deutsches Filmdrama von Andreas Senn (2009)
 Polizeiruf 110: Über den Tod hinaus, deutscher Kriminalfilm von Manfred Stelzer (1997) 
 Unter anderen Umständen: Über den Tod hinaus, deutscher Fernsehfilm von Judith Kennel (2020)